Les Reetous sont une race extraterrestre fictive, créée pour les besoins de la série télévisée américaine de science-fiction Stargate SG-1.

Les Reetous ont la particularité d'être invisibles pour la plupart des êtres vivants et ont été presque entièrement exterminés par les Goa'ulds pour cette raison. Ce sont des êtres normalement paisibles mais une faction dissidente, en réaction à l'extermination de leur peuple, tente de tuer toutes les créatures pouvant servir d'hôte à un Goa'uld.

L'infiltration au sein du SGC d'un groupe d'entre eux provoqua de nombreux dégâts à la base. C'est d'ailleurs après cette intrusion que fut ajouté un iris contrôlé par l'empreinte palmaire du responsable de l'activation de la porte.

Annexes

Liens internes 
 Saison 2 de Stargate SG-1 : épisode 20 : L'Ennemi invisible

Liens externes 
  Descriptif de l'épisode 2x20 de Stargate SG-1

Peuple de Stargate